Colette Baudot est une actrice française, qui a surtout contribué au cinéma comme costumière.

Biographie

Filmographie

Costumière 
 1978 : Robert et Robert de Claude Lelouch
 1976 : Si c'était à refaire de Claude Lelouch
 1976 : Monsieur Klein de Joseph Losey
 1976 : Le Bon et les Méchants de Claude Lelouch
 1975 : Les Brigades du Tigre, 6 épisodes  (série télé) de Victor Vicas
 1972 : Un flic de Jean-Pierre Melville
 1971 : Jo de Jean Girault
 1971 : La Dame de Monsoreau de Yannick Andreï (feuilleton)
 1969 : L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville
 1969 : L'Échelle blanche de Paul Feyder et de Claude Lelouch
 1967 : Un homme de trop de Costa-Gavras

Actrice 
 1976 : Si c'était à refaire de Claude Lelouch

Scripte 
 1971 : Les Enquêtes du commissaire Maigret de Marcel Cravenne, épisode : Maigret aux assises
 1974 : Les Enquêtes du commissaire Maigret, épisode : Maigret et le corps sans tête de Marcel Cravenne
 1976 : La Poupée sanglante, feuilleton télévisé de Marcel Cravenne
 1977 : Les Enquêtes du commissaire Maigret, épisode : L'Amie de Mme Maigret de Marcel Cravenne
 1979 : Les Cinq Dernières Minutes, épisode : Chassez le naturel de Claude Loursais
 1979 : L'Île aux trente cercueils, feuilleton télévisé de Marcel Cravenne
 1980 : Les Enquêtes du commissaire Maigret, épisode : Le Charretier de la Providence de Marcel Cravenne

Assistante réalisatrice 
 1984 : Les Enquêtes du commissaire Maigret, épisode : La Nuit du carrefour de Stéphane Bertin

Lien externe 

Costumière française
Actrice française de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)